L'expression soleil noir est communément utilisée pour désigner une éclipse totale de soleil.

Littérature

Maison d'édition 

 Le Soleil noir est une collection et une maison d'édition française (1947-1983).

Essai 

 Soleil noir est un essai écrit par la philosophe française Julia Kristeva (1987).

Roman 

 Le Soleil noir est un roman français de Maurice Toesca (1958).
 Soleil noir est un roman anglais de Robert Muchamore (2012).

Bande dessinée 

 Le Jour du soleil noir est le premier album de la série XIII de l'auteur Jean Van Hamme et du dessinateur William Vance sorti chez Dargaud en 1984.

Cinéma 

 Soleil noir est un film franco-italien réalisé par Denys de La Patellière (1966).
  est un film soviétique d' sorti en 1970.
 Le Soleil noir est un film italien de Damiano Damiani, sorti en 1990.
 Le Soleil noir () est un court-métrage suisse de Johannes Hammel (1992).
 Soleils noirs est un film documentaire québécois de 2018 sur les conséquences du trafic de stupéfiants au Mexique.

Musique 
 Le Soleil noir est un album de la chanteuse Barbara (1969).
 Soleil noir est un album de l'auteur-compositeur-interprète français Alexandre Varlet (2010).
 Soleil noir est un album du groupe The ARRS.
 Soleil noir est la  de l'album Souvent fauché, toujours marteau du groupe Bérurier noir.
 Soleil noir est un album de Rose Hreidmarr et The Cosa Nostra Klub, paru en 1998.
 Soleil noir est une chanson de l'album Mélancolie heureuse de Tim Dup.
Soleil noir est une chanson de l'album Petits Princes du groupe 47ter.

Autres 

 Le Soleil noir est un tableau du peintre Odilon Redon.
 Soleil noir est un symbole nazi.
 Le Soleil noir est une organisation criminelle de l'Univers étendu de Star Wars.
 Soleil noir est une association loi de 1901, coorganisatrice du Festival international du roman noir de Frontignan.
 Soleil noir est le titre du  de la saison 1, de la série télé Cosmos 1999 (1975).
 Un soleil noir est la sculpture réalisé par François Cante-Pacos, en hommage à Michel Crépeau.
 , au Danemark où le phénomène est spectaculaire, l'obscurcissement du soleil par une nuée d'étourneaux sansonnets.
 Le jour du soleil noir est une bande dessinée réalisée par William Vance et Jean Van Hamme. Il s'agit du premier tome de la série XIII.
 "Le soleil est noir" est une chanson de Tri Yann.

Voir aussi 

  Black Sun (Kuroi taiyo) est un film réalisé par Koreyoshi Kurahara en 1964.
 Black Sun est un documentaire britannique (2005).
 Black Sun Press est une maison d'édition américaine installée à Paris.